Le maintien de tête est l'opération qui consiste à empêcher les mouvements du cou, afin de ne pas aggraver un traumatisme supposé des vertèbres cervicales. Le sauveteur doit être lui-même dans une position stable et confortable, qu'il doit envisager tenir plusieurs minutes, voire dizaines de minutes.

Victime allongée 

Si la victime est allongée, le sauveteur se place à genou, derrière la tête, dans l'axe de la victime et regardant vers les pieds de la victime ; il pose ses avant-bras sur ses cuisses.

Le maintien de la tête se fait normalement avec la prise dite « latéro-latérale » : les mains du sauveteur maintiennent les côtés de la tête fermement mais sans appuyer, et sans couvrir les oreilles afin que la victime puisse entendre ce qu'on lui dit.

Ponctuellement, on peut utiliser la prise dite « occipito-mentonnière », par exemple
 pour relayer le sauveteur :
 le sauveteur 1 tient la tête avec une prise latéro-latérale ;
 le sauveteur 2 se place sur le côté et effectue une prise occipito-mentonnière ;
 le sauveteur 1 lâche prise et s'en va ;
 le sauveteur 3 se place à la tête, dans l'axe de la victime, et effectue une prise latéro-latérale ;
 le sauveteur 2 lâche prise et s'en va ;
 pour certaines manœuvres comme la mise en PLS ou le relevage.

Victime assise dans un véhicule 

Premiers secours
Prompt secours
Tête et cou
Colonne vertébrale